КМВ:
 Кавказские Минеральные Воды (Кавминвооды, КМВ) — группа курортов федерального значения в Ставропольском крае; особо охраняемый эколого-курортный регион Российской Федерации.
 КМВ (KMV) — авиакомпания («Кавминводыавиа»).
 КМВ — название женского футбольного клуба «Энергетик-КМВ» из Кисловодска в 1995—1999 годах (в 1995—1996 годах представлял Пятигорск; в 2000—2001 годах назыв. ГАЗ-КМВ).

См. также 
 Машук-КМВ